Résultats détaillés de l’édition 1973 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 21 mai au .

Faits marquants 
La finale se joue un mardi à cause des conditions météo. Ilie Nastase, premier roumain à s'imposer à Roland Garros, ne perd aucun set durant le tournoi.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1973 de l'ATP
 Saison 1973 de tennis féminin

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1973
France
France
Sport en France en 1973
Tennis en mai 1973
Tennis en juin 1973